Příjmení Skala nese více osobností:

 Josef Skala – více osob, rozcestník
 Martin Skala (* 1970) – český známý muzikálový a rockový zpěvák
 Petr Skala (* 1947) – český výtvarník

Podobné příjmení 
 Skála (příjmení)

Externí odkazy